Mongeau ist der Familienname folgender Personen:

 Serge Mongeau (* 1937), kanadischer Physiker, Schriftsteller und Politiker